Martin Schele ist der Name folgender Personen:

* Martin Hieronymus Schele (1699–1774), deutscher Politiker, Bürgermeister von Hamburg 1751 bis 1774
 Martin Lucas Schele (1683–1751), deutscher Politiker, Bürgermeister von Hamburg 1733 bis 1751